AWL steht für:
 Anweisungsliste, Methode zur Programmierung speicherprogrammierbarer Steuerungen
 Bahnhof Wedel (DS100-Code)

Awl ist der Familienname folgender Personen:
 Farah Mohamed Jama Awl (1937–1991), somalischer Schriftsteller

Abkürzung